Коржавино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коржавино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Коржавино — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Коржавино — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Коржавино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Коржавино — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Коржавино — деревня в Судоверфском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.